Diocesi di Copenaghen - diocesi cattolica di Copenaghen
Diocesi di Copenaghen - diocesi luterana di Copenaghen